Dickmeis ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Dickmeis (* 1976), deutscher Filmkomponist, siehe Daniel Kaiser (Komponist)
 Gerhard Dickmeis (1918–1978), deutscher Künstler
 Samuel Dickmeis, deutscher Punk-Musiker, siehe Männi